Jop Goldenbeld (1923-1997), Nederlands beeldend kunstenaar en vader van Marco
Marco Goldenbeld (1957), Nederlands beeldend kunstenaar en zoon van Jop